Jorge II puede referirse a

 el rey Jorge II de Grecia (1890-1947);
 el rey Jorge II de Gran Bretaña (1683-1760).
 el rey Jorge II de Costa de Mosquitos (1776–1801).

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg II.